Albright Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Albright Creek (Owen Creek), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Albright Creek (Pecos River), Fluss im Bundesstaat New Mexico
 Albright Creek (East Branch Tioughnioga River), Fluss im Bundesstaat New York
 Albright Creek (Evans Creek), Fluss im Bundesstaat Oregon